I bloccanti ormonali sono un gruppo di farmaci destinati ad abbassare i livelli ematici di alcuni ormoni sessuali.

Uso 
I bloccanti ormonali sono usati nel trattamento del cancro, dell'endometriosi o come bloccanti della pubertà. Sono inoltre indicati nel trattamento di fibromi uterini, sindrome dell'ovaio policistico, cancro alla mammella, ipertrofia prostatica e sindrome dell'intestino irritabile.

Usati per inibire la pubertà, vengono ad esempio prescritti ai bambini che stanno vivendo la pubertà precoce o ai bambini transgender per impedire la crescita degli organi sessuali e la produzione di ormoni. Rallentano anche la comparsa dei caratteri sessuali secondari : peli sul viso, cambio di voce e sviluppo del pomo d'Adamo, ma anche crescita del seno e mestruazioni.

Note 

Ormoni
LGBT